Phyllodoce bezeichnet
 eine Pflanzengattung der Familie Heidekrautgewächse (Ericaceae), siehe Moosheiden Phyllodoce (Pflanzengattung)
 eine Tiergattung der Vielborster, siehe Phyllodoce (Tiergattung)